Die Eduard Nebelthau ist ein Seenotrettungsboot (SRB) der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Die Eduard Nebelthau ist ein Boot der so genannten 12-Meter-Klasse. Das Boot mit der DGzRS-internen Bezeichnung KRST 2 wurde 1972 von der Evers-Werft in Niendorf unter der Baunummer 511 gebaut.
Das Rufzeichen des Bootes ist DA 8107.

Im Jahre 1986 wurde das Boot auf der Kröger-Werft in Rendsburg umgebaut und erhielt ein neues Heck.

Die Taufe auf den Namen des Bremer Speditionskaufmanns und Unternehmers Eduard Nebelthau (1902–1971) erfolgte am 19. August 1972 in Travemünde. Nebelthau gehörte der Bremer Kaufmannsfamilie „Bachmann/Dubbers“ an, die seit Firmengründung 1775 im Besitz des damaligen Seehafenspeditions- und Handelsbetriebs J.H. Bachmann (JHB) und als Bremer „Traditionsunternehmen mit Bezug zur Seefahrt“ mit der zudem in Bremen ansässigen DGzRS verbunden war.

Technische Ausstattung 
Das Seenotrettungsboot ist mit Funkanlagen, Echolot, Radar und GPS ausgestattet.

Stationierung 
Die Eduard Nebelthau war vom 19. August 1972 bis zum 18. Oktober 1975 in Travemünde stationiert. Vom 18. Oktober 1975 lag das Boot bis zur Außerdienststellung am 31. Oktober 2000 in Heiligenhafen. Seitdem diente das Boot Ausbildungszwecken in der SAR-Schule der DGzRS in Neustadt/Holstein.

Ende März 2019 wurde das Rettungsboot nach Burgtiefe auf der Insel Fehmarn überführt und ist dort im Yachthafen an Land ausgestellt.

Einzelnachweise 

Seenotrettungsboot
Motorschiff